Humanimal può riferirsi a:
 Humanimal – Album discografico della band svedese Talisman
 Humanimal – Film horror di Francesc Morales del 2009
 Humanimal – Libro di Vergil Z. Ozeca
 Humanimal – Album discografico della band Grand Ole Party
 Humanimal – Serie televisiva del 2007